Châteauroux – comune francese nel dipartimento dell'Indre, nella regione del Centro-Valle della Loira
 Châteauroux-les-Alpes – comune francese nel dipartimento delle Alte Alpi, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. 
 Châteauroux Classic de l'Indre – corsa in linea maschile di ciclismo su strada
 La Berrichonne de Châteauroux – società calcistica francese